Довідайтіс () — литовське прізвище. Відомі носії:
 Пранас Довідайтіс — прем'єр-міністр Литви
 Томас Довідайтіс — американський і литовський футболіст

Литовські прізвища